Iddi steht für:

 Iddi (Stadt), Stadt in Eritrea
 Iddi-Afladsch, Form einer Bewässerungsanlage im Oman

Iddi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul-Ganiyu Iddi (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Abdul-Yakuni Iddi (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Jakob bar Iddi, siehe Jakob bar Idi (3./4. Jh.), Amoräer in Palästina
 Rita Tani Iddi, ghanaische Politikerin
 Seidu Iddi, ghanaischer Lokalpolitiker und ehemaliger Regionalminister in Ghana